Gedenkraam in de Martinikerk (Sneek)
 Gedenkramen in de Martinikerk (Bolsward)